Willock ist der Familienname folgender Personen:

 Calum Willock (* 1981), englischer Fußballspieler mit Staatsbürgerschaft von St. Kitts und Nevis
 Chris Willock (* 1998), englischer Fußballspieler
 Henry Willock (1790–1858), britischer Diplomat
 Joe Willock (* 1999), englischer Fußballspieler